Ро́берт () — мужское имя германского происхождения. Произошло от древнегерманского (H)rod-berht (Hrōðberχt), означающего в переводе «блестящий от славы». Вариантом этого имени может также быть Руперт и уменьшительная английская форма Боб, а также . Было распространено в немецкоговорящих и французскоговорящих регионах Европы. Из Нормандии пришло в Англию.

Как заимствованное имя приведено в «Словаре русских личных имён». Русские уменьшительные от Роберт: Робе́ртушка, Ро́ба.

Известные носители 
Монархия
 Роберт Дьявол, также Роберт Великолепный — граф Иемуа в 1026—1027 годах, герцог Нормандии с 1027 года.
 Роберт Куртгёз — герцог Нормандии (1087—1106), граф Мэна (1063—1069), старший сын Вильгельма Завоевателя, неоднократный претендент на английский престол и один из руководителей Первого крестового похода.
 Роберт II — граф Фландрии.
 Роберт II — король Франции из династии Капетингов, правивший в 996—1031 годах.
 Роберт Мудрый — король Неаполя и граф Прованса в 1309—1343 годах из Анжуйской династии (Анжу-Сицилийский дом).
 Роберт I Брюс — король Шотландии (1306—1329), один из величайших шотландских монархов, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии, основатель королевской династии Брюсов.
 Роберт II — король Шотландии с 1371 года, основатель династии Стюартов на шотландском престоле.
 Роберт, герцог Шартрский — герцог Шартрский, французский принц и военный.
 Роберт де Куртене — император Латинской империи.
 Роберт Сильный — граф Тура, граф Блуа и граф Анжу в 853—858, 861—865 и 866 годах, граф Отёна, Невера и Осера в 865—866 годах, граф Парижа в 860-х годах, маркиз Нейстрии в 861—866 годах.
 Роберт I — граф Парижа, маркиз Нейстрии, король Западно-Франкского королевства в 922—923 годах.
 Роберт I — король Венгрии и Хорватии с 27 августа 1310 года.
 Роберт Тарентский — князь Таранто, король Албании, князь Ахеи, титулярный император Константинополя (как Роберт II).
 Роберт III — король Шотландии с 1390 года из династии Стюартов.
Святые
 Роберт Молемский — католический святой, основатель ордена цистерцианцев.
 Роберто Беллармин — учёный-иезуит, богослов-полемист, кардинал и великий инквизитор Католической Церкви, писатель и гуманист.  
Роберт Саутвелл — английский поэт, священник, иезуит, мученик,
Роберт из Нерсборо — британский отшельник,

В культуре

Персонажи 
 Роберт Баратеон — король Семи Королевств. Он находился под опекой Джона Аррена и воспитывался до шестнадцати лет в Орлином гнезде вместе с Эддардом Старком. Персонаж серии романов Песнь льда и огня.
 Роберт Аррен — является единственным ребёнком Джона Аррена и Лизы Талли. Он страдает от частых приступов, которые именуют «трясучкой», из-за чего он интеллектуально и физически истощён. Персонажей серии романов Песнь льда и огня.
 Роберт Дрейк — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, член-основатель Людей Икс. Созданный писателем Стэном Ли и художником Джеком Кирби, персонаж появился на свет в первом выпуске Людей Икс в сентябре 1963.
 Роберто До Косто — супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, член Людей Икс, Новый мутантов и Мстителей.

См. также 
 
 
 х/ф «Его звали Роберт» (1967)
 Статьи, начинающиеся со слова Роберт

Примечания 

Мужские имена
Имена германского происхождения
Английские мужские имена